Мілан Алексич  (, 13 травня 1986) — сербський ватерполіст, олімпійський чемпіон та медаліст, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com

сербські ватерполісти
сербські олімпійські чемпіони
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2016